Luxemburgi Anna angol királyné (1366–1394), II. Richárd angol király első felesége
Neville Anna angol királyné (1456–1485), III. Richárd angol király felesége
Boleyn Anna angol királyné (1501/7–1536), VIII. Henrik angol király második felesége
Klevei Anna angol királyné (1515–1557), VIII. Henrik angol király negyedik felesége
Oldenburgi Anna angol királyné (1574–1619), I. Jakab angol király felesége

Nem tévesztendő össze
Anna angol királynő (1665–1714)